Manuel Gas Cabré (1940-2009), compositor, músic i director d'escena
 Manuel Gas Salvador (1905-1995), cantant, actor i promotor teatral, pare dels artistes Mario i Manuel Gas Cabré